Finalen av Europacupen i fotboll för landslag 1960 spelades på Parc des Princes i Paris den 10 juli 1960 för att avgöra vem som skulle vinna turneringen. I matchen möttes Sovjetunionen och Jugoslavien.

Sovjetunionen vann med 2–1 efter förlängning; Jugoslavien inledde dock målskyttet genom Milan Galić strax före pausen, innan Slava Metreveli jämnade ut strax efter paus. Matchen slutade 1–1 i ordinarie speltid, och Viktor Ponedelnik gjorde segermålet i 113:e minuten.

Matchen

Detaljer

Referenser

Noter

Externa länkar
1960 European Nations' Cup Final på Union of European Football Associations

Europamästerskapet i fotboll för herrar
Relationer mellan Jugoslavien och Sovjetunionen
Internationella sportevenemang i Paris
1960 i Paris